Studená kan verwijzen naar de volgende gemeenten:
 Studená (okres Plzeň-sever) in Tsjechië
 Studená (okres Jindřichův Hradec) in Tsjechië
 Studená (okres Rimavská Sobota) in Slowakije